

Geografia

Wistow (Cambridgeshire), Inghilterra
Wistow (Leicestershire), Inghilterra
Wistow (North Yorkshire), Inghilterra